Gajusz (imię)
 Kaj (spójnik)